Tylopilus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. Veel soorten uit dit geslacht zijn eetbaar maar hebben een bittere smaak. De typesoort is de Bittere boleet (Tylopilus felleus), die als een van de weinige soorten uit dit geslacht ook in Europa voorkomt. De meeste andere soorten komen voor in Noord-Amerika.

Soorten
Volgens de Index Fungorum bevat het geslacht de volgende 146 soorten (peildatum januari 2023):

Externe link
Tylopilus op MushroomExpert.com

Boletaceae
Schimmelgeslacht